adamaszek – tkanina dwustronna, najczęściej jedwabna, zwykle jednobarwna, z wzorem matowym na błyszczącym tle (lub odwrotnie),
 adamaszek (damaskinaż) – w heraldyce: ozdobny ornament w niektórych przedstawieniach herbów.